Jenggrik (Kedawung)
 Jenggrik (Kedunggalar)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing